Freeport Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Freeport Township (Illinois)
 Freeport Township (Ohio)
 Freeport Township (Pennsylvania)